La DFB-Pokal 1996-1997 è stata la 54ª edizione della Coppa di Germania. Alla competizione hanno preso parte 64 squadre a partire dal 9 agosto 1996 fino al 16 giugno 1997. In finale il  ha sconfitto l' 2-0 conquistando il suo terzo titolo.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.08.1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.08.1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.08.1996

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.08.1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.09.1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.09.1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.09.1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.10.1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|02.10.1996

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.10.1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.10.1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.11.1996

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.11.1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.11.1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.02.1997

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.04.1997

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.04.1997

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.06.1997

(3º successo)

Note

Voci correlate

Collegamenti esterni 
 Bundesliga 1996-1997

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
Edizioni della Coppa di Germania